Фрихильяна () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аксаркия-Коста-дель-Соль. Занимает площадь 41 км². Население — 3171 человек (на 2010 год). Расстояние — 56 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святые Себастиан и Антоний.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Малаги
Города Малаги